Andrew Holness (1972-), est un homme d'État jamaïcain.
 Omar Holness (1994-), est un footballeur international jamaïcain.
 Winston "Niney The Observer" Holness (1951-), est un producteur de disques jamaïcain.
Patronyme anglais